St. Augustine's College kan avse:

St. Augustine's College (Raleigh), North Carolina
St. Augustine College (Chicago), Illinois
St. Augustine's College (Brookvale), Sydney, Australien
St. Augustine's College (Malta)
St. Augustine's College (Dungarvan), Irland
St. Augustine College Preparatory School, New Jersey, USA

Se även
St. Augustine High School flera
St. Augustine flera